Она представлена двумя боковыми платформами, обслуживающими два пути. Эта станция является самой глубокой в Нью-Йоркском метрополитене, она находится на глубине около 53 м под поверхностью земли.

Станция была открыта 14 января 1911 года, на уже построенном в 1906 году участке линии между 181st Street и 215th Street.

Станция отделана мозаикой.

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — 191st Street 
 nycsubway.org — Primavera Artwork by Raul Colon 
 Station Reporter — 1 Train
 The Subway Nut — 191st Street Pictures (before renovation of station) 
 MTA’s Arts For Transit — 191st Street (IRT Broadway — Seventh Avenue Line) 
 191st Street & St. Nicholas Avenue entrance from Google Maps Street View
 Broadway & 190th Street entrance from Google Maps Street View